Пожа́рный ствол ( от  «пожарный насос») — устройство для формирования струи воды или пены и направления в зону горения. Пожарные стволы в первую очередь подразделяются на ручные и лафетные.

Лафетные стволы применяются в тех случаях, когда ручных стволов недостаточно для эффективного подавления огня. В свою очередь они делятся на:
 стационарные — размещаемые на пожарной технике или на специальных площадках (вышках);
 возимые — смонтированные на прицепах;
 переносные — размещающиеся в транспортном состоянии в отсеке пожарного автомобиля.

Ручные стволы, в свою очередь делятся на следующие группы:
 стволы для формирования компактной струи (РС-50, РС-70);
 универсальные стволы, позволяющие подавать воду как компактной, так и распыленной струёй, а также перекрывать струю (РС-А, РС-Б, СПР-50, РСК-50, РСК-70, КР-Б)
 универсальные стволы с возможностью создания водяной завесы (РСКЗ-50, РСКЗ-70)
 комбинированные, позволяющие осуществлять подачу пены низкой кратности через специальный насадок (ОРТ-50);
 пенные низкой кратности (СВП, СВПЭ).

Конструктивно ручной пожарный ствол состоит из корпуса, насадки, соединительной головки и ремня для переноски. В корпусе перекрывных стволов размещается кран для регулировки и перекрывания потока воды. Насадок предназначен для формирования струи нужной формы и сечения, с помощью головки ствол соединяется с рукавной линией. Ремень служит для переноски ствола на плече. Для удобства удержания в руках большинство стволов имеют на корпусе рельефную оплетку.

Устройства для подачи пены средней и высокой кратности называются пеногенераторами (ГПС-600) и к стволам не относят.

Для оборудования внутренних пожарных кранов могут применяться стволы РС-50.01 и РС-70.01, не имеющие соединительных головок и навязывающиеся непосредственно на пожарный рукав.

Примечания

Литература 

 Hall, Richard, and Barbara Adams (1998). Essentials of Fire Fighting. 6th ed. Stillwater: Fire Protection Publications, Oklahoma State University.
 
 

Пожарно-техническое вооружение